Juvenichiton callisto är en blötdjursart som först beskrevs av Clark 2002.  Juvenichiton callisto ingår i släktet Juvenichiton och familjen Ischnochitonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsnäckor
callisto